Phenyo Mongala est un footballeur botswanais, né le  à Kanye au Botswana.

Après avoir évolué au Botswana, puis en Afrique du Sud avec le club  Orlando Pirates FC, et de nouveau au Botswana, il évolue depuis 2013 au Don Bosco, Lubumbashi (Congo-Kinshasa).

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Township Rollers
 Champion de Botswana : 2005
 Vainqueur de la Coupe du Botswana : 2005

 Orlando Pirates FC
 Champion de Afrique du Sud : 2011

Références

Liens externes 
 

Naissance au Botswana
Naissance en juin 1985
Footballeur international botswanais
Joueur des Orlando Pirates